"San Pelayo" (Paio de Córdova) pode ser:
 San Pelayo (Valladolid), em Castela e Leão
 San Pelayo (Colômbia), na Región Caribe (departamento de Córdoba)
 San Pelayo de Guareña, em Castela e Leão

Desambiguações de topônimos